Comps (Żyronda) – francuska gmina w regionie Akwitania
 Comps (Gard) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Comps (Drôme) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy